Lačnov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Lačnov, Gemeinde im Okres Vsetín
 Lačnov, Ortsteil von Korouhev, Okres Svitavy
 Lačnov, Ortsteil von Štěchov, Okres Blansko; siehe Lačnov (Štěchov)
 Lačnov, Ortsteil von Svitavy, Okres Svitavy

 Český Lačnov, Ortsteil von Opatovec, Okres Svitavy